Fontigens binneyana är en snäckart som först beskrevs av Hannibal 1912.  Fontigens binneyana ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
binneyana